Чоловіча індивідуальна гонка на 20 км в рамках чемпіонату світу з біатлону 2011 відбулася 8 березня 2011 в Ханти-Мансійську о 17:15 за місцевим часом.

Результати

Виноски

Чемпіонат світу з біатлону 2011
2011 у біатлоні